Alinci kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Alinci, Prilep, ort, 
 Alinci, Mogila, ort,